Sjeremetjevo (plaats)
 Luchthaven Sjeremetjevo